Боксберг (Айфель) — громада у Німеччині. 
 Боксберг (Баден) — місто у Німеччині. 
 Боксберг (Верхня Лужиця) — громада у Німеччині. 
 Боксберг (Гарц) — гора у Нижній Саксонії, Німеччина.